The Magnificent Moodies — дебютный студийный альбом британской группы The Moody Blues, выпущенный лейблом Decca Records в июле 1965 года. Это единственный альбом группы в стиле ритм-н-блюз.

Список композиций

UK Decca Records 1965 (The Magnificent Moodies) 
Decca LK 4711 (mono only)

сторона А
 «I’ll Go Crazy» (James Brown) — 2:08
 «Something You Got» (Chris Kenner) — 2:47
 «Go Now» (Larry Banks, Milton Bennett) — 3:07
 «Can’t Nobody Love You» (James Mitchell) — 3:57
 «I Don’t Mind» (Brown) — 3:22
 «I’ve Got a Dream» (Jeff Barry, Ellie Greenwich) — 2:48
сторона Б
 «Let Me Go» (Denny Laine, Mike Pinder) — 3:09
 «Stop» (Laine, Pinder) — 2:01
 «Thank You Baby» (Laine, Pinder) — 2:24
 «It Ain’t Necessarily So» (George Gershwin, Ira Gershwin) — 3:15
 «True Story» (Laine, Pinder) — 1:41
 «Bye Bye Bird» (Sonny Boy Williamson II, Willie Dixon) — 2:45

US London Records 1965 (Go Now — The Moody Blues #1) 
London LL 3428 (mono), PS 428 (stereo)

сторона А
 «I’ll Go Crazy» (Brown) — 2:08 (titled «I Go Crazy» on back cover and label)
 «And My Baby’s Gone» (Laine, Pinder) — 2:15
 «Go Now» (Banks, Bennett) — 3:10
 «It’s Easy Child» (Kay Bennett, Sue Sandler, Gene Redd) — 3:10
 «Can’t Nobody Love You» (Mitchell) — 4:00
 «I’ve Got a Dream» (Barry, Greenwich) — 2:50 (titled «I Had a Dream» on back cover and label)
сторона Б
 «Let Me Go» (Laine, Pinder) — 3:08
 «I Don’t Want to Go on Without You» (Bert Berns, Jerry Wexler) — 2:45
 «True Story» (Laine, Pinder) — 1:40
 «It Ain’t Necessarily So» (G Gershwin, I Gershwin) — 2:47
 «Bye Bye Bird» (Williamson, Dixon) — 2:50 (misspelled as «Bye Bye Burd» on back cover and label)
 «From the Bottom of My Heart» (Laine, Pinder) — 3:20

Участники записи 
 Денни Лэйн — гитары, гармоника, гитары
 Майк Пиндер — клавишные, вокал
 Clint Warwick — бас-гитара, гитары
 Рэй Томас — флейта, перкуссия, вокал
 Грэм Эдж — ударные, перкуссия, вокал
приглашённые музыканты
 Elaine Caswell — перкуссия

Примечания

Ссылки 
 The Magnificent Moodies на Discogs
 The Magnificent Moodies на Darkside
 The Magnificent Moodies на AllMusic

Альбомы The Moody Blues
Ритм-энд-блюз-альбомы
Дебютные альбомы 1965 года
Альбомы Deram Records
Альбомы 1965 года